Варвара може да се отнася за:

 Варвара, женско име
 Варвара, християнска светица
 Варвара, руска попфолк певица
 Варвара, село в област Бургас
 Варвара, село в област Пазарджик
 Варвара, село в Азербайджан
 Варвара, село в Гърция
 Варвара, село в Северна Македония
 Варвара, бивше село в Северна Македония
 Варвара, залив в Антарктика
 Варвара, язовир в Азербайджан